Bystjärn kan syfta på:
Bystjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Bystjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (13,1 ha)

Se även
Bytjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn